

Persone
 Giovanni Battista Vacchelli – compositore e organista italiano
 Nicola Vacchelli – ufficiale, geografo e politico italiano
 Pietro Vacchelli – politico e patriota italiano

Altro
 Canale Vacchelli – canale irriguo della provincia di Cremona
 Ciclabile del Canale Vacchelli – percorso ciclo-pedonale di 36 chilometri di sviluppo che si snoda lungo il canale Vacchelli